

Patronyme

A 
 Alessandro Macchi (1878-1947), prêtre catholique italien, évêque d'Andria (1922-1930) et de Côme (1930-1947) ;
  (né en 1967), journaliste et photographe italien ;
  (1916-2010), sculpteur argentin ;

C 
  (1802-1873), évêque catholique italien ;
  (né en 1974), footballeur uruguayen ;

E 
  (1928-1992), compositeur italien ;
  (1920-2007), metteur en scène et cinéaste documentaire italien ;

F 
  (né en 1970), cycliste italien ;
 Françoise Macchi (née en 1951), skieuse française ;

G 
  (né en 1930), ingénieur italien ;
 Giulio Macchi (1918-2009), réalisateur de cinéma et de télévision italien ;
  (1866-1935), ingénieur aéronautique et entrepreneur italien, fondateur de la société Aermacchi ;

J 
 Jean-Daniel Macchi, professeur d'Ancien Testament à l'Université de Genève

L 
  (née en 1979), joueuse de basketball italienne ;
 Luigi Macchi (1832-1907), noble et cardinal catholique italien
 Luis Ángel González Macchi (né en 1947), homme politique paraguayen ;

M 
 Mauro Macchi (1818-1880), homme politique italien ;
 Muzio Macchi, ingénieur aéronautique italien, fils de Giulio Macchi, fondateur de la société Aeronautica Umbra S.A. ;
 Pasquale Macchi (né en 1923), ecclésiastique italien ;

O 
 Odile Macchi (née en 1943), physicienne et mathématicienne française, membre de l'Académie des Sciences ;
 Odile Macchi (sociologue) (née en 1970), sociologue, Observatoire du Samusocial de Paris ;

V 
 Valentino Macchi (1937-2013), acteur italien ;
 Vincenzo Macchi (1770-1860), cardinal catholique italien ;
  (1909-2006), un italianisant italo-allemand.

Autres 
Macchi peut également faire référence au constructeur aéronautique italien Aermacchi et à certains de ses modèles d'avions :
 Macchi L.I
 Macchi M.9
 Macchi M.41 bis
 Macchi M.5 Mod
 Macchi M.67
 Macchi MB-308
 Macchi M.C.72
 Macchi M.C.200
 Macchi M.C.205 Veltro

Voir aussi 
 Mots connexes ou similaires (noms)
 
 Macchio

Références 

Patronyme italien